

Geografia

Saulx (Haute-Saône)
Rio Saulx